Tourniquet (draaihek), een twee-, drie- of vierarmig draaihek dat wordt geplaatst voor de toegangscontrole of geleiding van personen.
 Draaideur, een deur met een aantal deurvleugels die om een verticale as draaien
 Tourniquet (band), een christelijke metalband
 Tourniquet (geneeskunde) of knelverband dat rond een arm of been wordt aangelegd om een hevige bloeding te stoppen 
 Haartourniquetsyndroom, tenen of vingers afgeknepen door omwikkeling met haar